Странраер:

 Странрар (Странраер) — город на юге Шотландии в западной части области Дамфрис и Галлоуэй.
 Странраер — шотландский футбольный клуб из Странрара.